Chancellor Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chancellor Mountain (Oklahoma)	
 Chancellor Mountain (Virginia)